Lochbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Lochbrunner (1848–1913), Schweizer Pianist, Komponist, Pädagoge und Autor
 Manfred Lochbrunner (* 1945), deutscher Theologe und Dogmatiker